6 Armia Pancerna SS
 6 Armia Pancerna (ZSRR)
 6 Gwardyjska Armia Pancerna